ГРД, грд — аббревиатура, обозначение:
 Гибридный ракетный двигатель — химический ракетный двигатель, использующий компоненты топлива в разных агрегатных состояниях (жидком и твёрдом).
 Гидрореактивный двигатель — разновидность водомётного двигателя.
 Гражданское и республиканское движение — французская политическая партия.
 ГРД — внутригосударственное обозначение аэропорта Гродно.
 ГРД-40 — войсковое обозначение 40-мм выстрела с дымовой гранатой (используется подствольным гранатомётом типа ГП-25).
 грд — гвардейская ракетная дивизия (соединение Ракетных войск в современной армии).
 грд — гренадерская дивизия (пехотное воинское соединение в русской императорской армии).

Примечания